Tây Phú (Thoại Sơn), een xã in district Thoại Sơn, provincie An Giang
 Tây Phú (Bình Định), een xã in district Tây Sơn, provincie Bình Định